Zooanthropismus bezeichnet folgendes:

die wahnhafte Vorstellung sich in ein Tier zu verwandeln, siehe Zooanthropismus (Psychiatrie)
die wahnhafte Vorstellung sich in einen Werwolf zu verwandeln was jedoch korrekterweise eine Unterform von Zooanthropismus ist, siehe Lykanthropie (Psychiatrie)